Vaste Keurings Commissie
 Vlaamse kunstcollectie
 Vlaams Kunststofcentrum
 Voorwerker Korfbal Club
 VKC'89, een amateurvoetbalclub uit Heerlen
 VKC'03, een waterpoloclub ontstaan uit een fusie tussen de Vlaskikkers uit Tubbergen en de Kuiperberg uit Ootmarsum